Чемпионат Африки по баскетболу 2013 прошёл в Кот-д’Ивуаре с 20 по 31 августа. Это 27-й по счёту турнир. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных.

По результатам соревнований сборные Анголы, Египта и Сенегала получили путёвки на чемпионат мира, который пройдёт в Испании.

Квалификация

Соревнование 
Жеребьёвка проводилась 30 марта 2013 года.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Полуфиналы за 5-е место

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Статистика

Индивидуальная статистика игроков 

Очки

Подборы

Передачи

Примечания

Ссылки 
 FIBA Африка 

2013
2013 год в баскетболе
Международные спортивные соревнования в Кот-д’Ивуаре
2013 год в Кот-д’Ивуаре
Август 2013 года
Чемпионаты Африки в 2013 году